Les mots undulatus, undulata et undulatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) du participe passé d'un verbe latin signifiant « onduler », et signifient donc « ondulé » ou « ondulée ».

 En météorologie :
 un undulatus est un nuage (en bancs, en nappes ou en couches) dont la forme présente un ou deux systèmes d'ondulations ;
 dans la classification des types de nuages, l'adjectif undulatus qualifie certains sous-types de nuages : altocumulus undulatus, altostratus undulatus, asperatus undulatus, stratocumulus undulatus.
 En taxonomie, les mots undulatus, undulata et undulatum (en italique) servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales présentant des ondulations. Pour les articles consacrés à de telles espèces et sous-espèces, consulter les listes générées automatiquement : undulatus, undulata, undulatum.

Épithète spécifique